Maurice Hinchey